Storks steht für:

Storks, Originaltitel eines US-amerikanischen Computeranimationsfilms von Nicholas Stoller und Doug Sweetland (2016), siehe Störche – Abenteuer im Anflug

Storks ist der Familienname folgender Personen:
 Sören Storks (* 1988), deutscher Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Stoerk
 Störck
 Stork (Begriffsklärung)
 Storke